Naselja u Sloveniji:

 Hribi (Sežana, Slovenija), naselje u općini Sežana 
 Hribi (Lukovica, Slovenija), naselje u općini Lukovica